Serverdienst steht für:

 ein Angebot, auf das über das Internet zugegriffen wird, siehe Online-Dienst
 einen Dienst auf Betriebssystemen zum gemeinsamen Zugriff auf Geräte in einem Netzwerk, siehe Datei- und Druckerfreigabe
 ein auf einem lokalen Computer laufendes Programm, das eine Webpräsenz verwaltet, siehe Webserver